Le Fulmine (destroyer) peut faire référence à 2 destroyers de la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina). 
 Fulmine (1898), unique exemplaire de sa classe lancé en 1898
 Fulmine (1931) de la classe Folgore lancé en 1931